Adriano Bernacchi – direttore della fotografia italiano (1931-2014)
 Antonio Maria Bernacchi – cantante castrato italiano (1685-1756)
 Clelia Bernacchi – attrice e doppiatrice italiana (1910-2006)
 Louis Bernacchi – fisico, astronomo ed esploratore (1876-1942)
 Piero Bernacchi – giornalista e presentatore italiano
 Quirico Bernacchi – ciclista italiano (1914-2006)